Я́ак Хе́ндрикович А́ллик (; род. 8 октября 1946, Таллин) — эстонский театральный критик, руководитель театра и режиссёр, политик. В 1995—1999 — министр культуры Эстонской Республики.

Биография 
Сын деятелей эстонского рабочего движения Хендрика Аллика и Ольги Лауристин. Единоутробный брат эстонской учёной и политика Марью Лауристин.

Окончил Таллинскую среднюю школу № 22 (1965). В 1972 году окончил отделение социологии Тартуского университета.

Карьера 
 В 1971 году вступил в КПСС.
 В 1977 году возглавил Управление театров Министерства культуры Эстонской ССР. Был одним из основателей и первым главным редактором эстонского журнала «Театр, музыка, кино».
 В 1990 году избирался в Верховный Совет Эстонской ССР, депутатом которого был до 1992 года.
 В период 1991—1995 был художественным руководителем театра «Угала» в городе Вильянди, в 2001—2003 был директором этого театра.
 С 1994 года был членом Коалиционной партии Эстонии (), правоцентристской партии с либеральным уклоном, распавшейся в 2000 году.
 В 1995—1999 гг. занимал пост министра культуры Эстонской Республики.
 В 1999—2000 гг. был вице-мэром Вильянди.
 С 2003 года является членом партии «Народный Союз Эстонии» ().
 Избирался в Рийгикогу (Парламент Эстонии) 8-го и 10-го созывов.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств Эстонской ССР (1986)
 Орден Белой звезды IV степени (2002)
 Почётный знак города Вильянди (2003)

Источники 
Информация о Яаке Аллике на сайте Рийгикогу

См. также 
 Ольга Лауристин (мать Я. Аллика)
 Хендрик Аллик (отец Я. Аллика)

Выпускники Тартуского университета
Члены КПСС
Министры культуры Эстонии
Театральные деятели Эстонии
Театральные критики Эстонии
Народные депутаты Эстонской ССР
Члены Рийгикогу
Заслуженные деятели искусств Эстонской ССР